ТИБ — многозначная аббревиатура:
 ТИБ — тебибайт (240 байт)
 ТИБ — технико-информационный бюллетень
 Тиб. — тибетское
 ТИБ — триизобутилбор
 ТИБ — теория информационной безопасности

См. также 
 ТИБА — триизобутилалюминий
 Тиб
  — аббревиатура латиницей